Matthew De Marchi, dit Matt (né le  à Bemidji dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace et italien. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie 
Il a joué quatre saisons avec les Golden Gophers de l'Université du Minnesota de 1999 à 2003 et a été repêché par les Devils du New Jersey au  rang lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2000. Il commence sa carrière professionnelle en 2003 avec les River Rats d'Albany de la Ligue américaine de hockey. Il quitte pour l'Europe en 2007 et s'aligne avec le HC Bolzano puis l'AS Asiago en Serie A, championnat italien de hockey. Il joue la saison 2011-2012 en Suède avec le VIK Västerås HK avant de faire un retour en Italie avec l'équipe du Hockey Milano Rossoblu. 

Il a joué avec l'équipe d'Italie lors des compétitions internationales.

Statistiques

En club 

|-
| 1997-1998 || Huskies de North Iowa ||USHL ||34 ||1 ||2 ||3 ||66 ||10 ||0 ||1 ||1 ||19
|-
| 1998-1999 || Huskies de North Iowa ||USHL ||53 ||4 ||14 ||18 ||131 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Université du Minnesota ||WCHA ||39 ||1 ||6 ||7 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Université du Minnesota ||WCHA ||39 ||4 ||9 ||13 ||149 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Université du Minnesota ||WCHA ||36 ||3 ||8 ||11 ||112 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 || Université du Minnesota ||WCHA ||44 ||8 ||9 ||17 ||130 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 || River Rats d'Albany || LAH ||52 ||4 ||10 ||14 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || River Rats d'Albany || LAH ||61 ||1 ||6 ||7 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || River Rats d'Albany || LAH ||56 ||2 ||11 ||13 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Stars de l'Iowa || LAH ||31 ||1 ||1 ||2 ||18 ||8 ||2 ||2 ||4 ||10
|-
| 2007-2008 || HC Bolzano || Serie A ||21 ||4 ||5 ||9 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || AS Asiago || Serie A ||3 ||1 ||2 ||3 ||4 ||6 ||0 ||4 ||4 ||6
|-
| 2008-2009 || AS Asiago || Serie A ||42 ||7 ||20 ||27 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || AS Asiago || Serie A ||40 ||5 ||18 ||23 ||62 ||12 ||0 ||4 ||4 ||20
|-
| 2010-2011 || AS Asiago || Serie A ||39 ||4 ||24 ||28 ||103 ||16 ||3 ||13 ||16 ||69
|-
| 2011-2012 || VIK Västerås HK || Allsvenskan ||17 ||1 ||5 ||6 ||14 ||6 ||2 ||3 ||5 ||8
|-
| 2012-2013 || Hockey Milano Rossoblu || Serie A ||43 ||2 ||22 ||24 ||74 ||6 ||2 ||1 ||3 ||4

Au niveau international 

|-
|2010 ||  || align=left|Championnat du monde || 6 || 0|| 0 || 0 || 10 || align=left| (relégué en D1)
|-
|2011 ||  Italie || align=left|Championnat du monde D1 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || align=left| place du groupe A division 1 (promu en élite)
|-
|2012 ||  Italie || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 0 || 2 || 14 || align=left| (relégué en D1)
|-
|2013 ||  Italie || align=left|Qualification olympique || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| place du groupe D aux  finales

Références 

Naissance en mai 1981
Naissance dans le comté de Beltrami
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur du HC Bolzano
Joueur de l'AS Asiago
Joueur du VIK Västerås HK